Rune Wennberg är en svensk skådespelare.

Filmografi (urval)
1999 - En liten film (TV-serie)
 (TV)

Externa länkar
 

Svenska skådespelare
Män
Födda 1900-talet
Levande personer